Форхгаммер, Иоганн Георг (Johan Georg Forchhammer; 1794—1865) — датский геолог.
 Форхгаммер, Петер Вильгельм (Peter Wilhelm Forchhammer; 1801—1894) — немецкий археолог.

Примечания